Die Franklin Templeton Tennis Classic 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. März 2003 in Scottsdale stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die International Tennis Championships gespielt, welche genau wie das Turnier in Scottsdale zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Andre Agassi, der in diesem Jahr als Zweiter der Setzliste überraschend direkt zum Auftakt gegen Thomas Enqvist verlor. Der an Platz 1 gesetzten Australier Lleyton Hewitt gab sich im gesamten Turnier keine Blöße und gewann jedes Match ohne Satzverlust, darunter auch das Finale gegen seinen Landsmann Mark Philippoussis. Er triumphierte das erste Mal in der Saison und das insgesamt 18. Mal in seiner Karriere. Schon 2000 gewann er in Scottsdale eine Ausgabe.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, verloren dieses Jahr als Setzlistenzweite im Viertelfinale, die Setzlistenersten und Vorjahresfinalisten Mark Knowles und Daniel Nestor im Halbfinale. So standen sich zwei ungesetzten Paarungen im Finale gegenüber. James Blake und Mark Merklein besiegten die beiden Einzelfinalisten Hewitt und Philippoussis. In dieser Konstellation war es der erste Titel der beiden Turniersieger. Insgesamt war es für Blake der zweite und für Merklein der dritte Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Scottsdale